Holstergrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Holstergrund, Korsholm, Österbotten, 
 Holstergrund, Kristinestad, Österbotten,

Se även
Holsterbådan
Holsterkobban
Holsterören

Robotskapade Finlandförgreningar